John Lovel ist der Name folgender Personen:

* John Lovel, 1. Baron Lovel (1254–1311)
 John Lovel, 2. Baron Lovel (1289–1314)
 John Lovel, 3. Baron Lovel († 1347)
 John Lovel, 4. Baron Lovel (1340–1361)
 John Lovel, 5. Baron Lovel (1341–1408)
 John Lovel, 6. Baron Lovel († 1414)
 John Lovel, 8. Baron Lovel, 5. Baron Holand (1433–1465)